Зар:
 Зар — село в Кельбаджарском районе Азербайджана
 Зар (село, Армения)
 Зар (село, Южная Осетия)
 Зар — языческий религиозный культ в странах Восточной Африки.

 Зар — одно из названий растения